Го́мберг () — єврейське і німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Гомберг Борис Ізраїлевич (*1881 — ?) — український юрист, адвокат і публіцист єврейського походження.
 Гомберг Володимир Германович — псевдонім: Лідін Володимир Германович (*1894 — †1979) — російський радянський письменник єврейського походження, бібліофіл.
 Гомберг Леонід Юхимович ( 1948) — російський та ізраїльський письменник, журналіст, філолог, літературознавець.
 Гомберг Мозес (*1866 — †1947) — американський хімік-органік.

Гомберг (Вестервальд) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Гомберг (Кузель) — громада, федеральна земля Рейнланд-Пфальц
 Гомберг (Ефце) — місто, федеральна земля Гессен
 Гомберг (Ом) — місто, федеральна земля Гессен

Гомберг — громада в кантоні Берн

Єврейські прізвища